

Notes et références 

Livron à Aspres-sur-Buëch